The Blues Brothers (o Blues Brothers) può riferirsi a:

Musica 
 The Blues Brothers – gruppo musicale blues/soul

Cinema 
 The Blues Brothers - I fratelli Blues – film statunitense del 1980 diretto da John Landis
 Blues Brothers - Il mito continua (Blues Brothers 2000) – film statunitense del 1998 diretto da John Landis

Videogiochi 
 The Blues Brothers – videogioco del 1991
 Blues Brothers 2000 – videogioco per Nintendo 64